Slovo Miroslav může mít více významů:

 Miroslav – mužské rodné jméno
 Miroslav (okres Znojmo) – město v okrese Znojmo
 Miroslav (nádraží) – železniční nádraží v Miroslavi
 Miroslav (zámek) – zámek v Miroslavi
 Miroslav (Postupice) – část obce Postupice v okrese Benešov
 Miroslav – lokalita v obci Horní Jelení u dnešní Miroslavské ulice
 Miroslav – lokalita u obce Lipová-lázně